Leveäjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Leveäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun, 
Leveäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 759602-176482), sjö i Kiruna kommun,  (17,9 ha)
Leveäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 760728-176932), sjö i Kiruna kommun,  (31,8 ha)

Se även
Leväjärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn